

Localidades
Putney, distrito do borough de Wandsworth, em Londres
Putney Heath, distrito do borough de Wandsworth, em Londres
Putney Vale, distrito do borough de Wandsworth, em Londres
Putney, cidade da Geórgia

Outros
Putney Swope, filme estadunidense
Putney, apelido pelo qual é conhecido o jogador de futebol Wayne Bridge

Desambiguações de topônimos